Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1990 al circuit de Spa-Francorchamps el 26 d'agost del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 50. 365 

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 55. 087 (a la volta 38)

Referències 
 

Bèlgica
1990